L'édition 2022 du tournoi de tennis de Tokyo se déroule du 19 au , sur dur en extérieur. Il s'agit d'un tournoi de la catégorie WTA 500.

Faits marquants

Forfaits 
  Sorana Cîrstea, remplacée par  Daria Saville
  Daria Kasatkina, remplacée par  Wang Xinyu
  Yulia Putintseva, remplacée par  Wang Qiang
  Aryna Sabalenka, remplacée par  Claire Liu

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
La Russe Liudmila Samsonova remporte son  WTA, le  de la saison, en dominant en finale la Chinoise Zheng Qinwen.

La paire japonaise Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 2022 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2022
Tokyo
Sport au Japon en 2022
Tennis en septembre 2022